Спринтерская гонка на 7,5 километра среди женщин в биатлоне на зимних Олимпийских играх 1994 года прошла 23 февраля. В соревнованиях приняло участие 69 спортсменов из 26 стран. Местом проведения гонки стал лыжный стадион Биркебейнерен.

Двукратной олимпийской чемпионкой стала Мириам Бедар (ранее она выиграла на этой Олимпиаде индивидуальную гонку). Анфиса Резцова, завоевавшая золото в спринте на предыдущей Олимпиаде в Альбервиле, стала с 7 промахами лишь 32-й.

Инна Шешкиль из Казахстана, стартовавшая под 62-м номером, неожиданно претендовала на самые высокие места, но упала за несколько метров до финиша, что, скорее всего, стоило ей медали — чемпионке Шешкиль проиграла всего 5,1 сек, но осталась четвёртой.

Медалисты

Результаты